Cherry Valley (Califòrnia)
 Cherry Valley (Illinois)
 Cherry Valley (Pennsilvània)
 Cherry Valley (Nova York)